Gilles Reichert, né le  à Berlin, de nationalité française, est un danseur étoile français qui réside à Las Vegas depuis 1989. Il travailla avec d'éminents danseurs comme Rudolf Noureev, Maurice Béjart ou encore Patrick Dupond, Fernando Bujones et Marcia Haydée avec qui il danse en tant que partenaire.

Biographie 
Dès l’âge de neuf ans, Gilles Reichert est admis au Conservatoire National d'Avignon où il étudie le ballet, le mime, la danse moderne-jazz, le solfège, la danse contemporaine et la danse de caractère sous la direction de Nicole Calise Petracchi.

Après avoir été demi-finaliste au prix de Lausanne en 1983 et obtenu la médaille d’or du conservatoire d’Avignon, il poursuit sa formation au Conservatoire national supérieur de Paris sous la direction d’Attilio Labis (alors maître de ballet de l'Opéra national de Paris), devient l’invité des étoiles de l’Opéra de Paris où il danse le pas de deux de La Belle au bois dormant.

A 16 ans, le chorégraphe Jacques Fabre lui attribue, au Théâtre d’Avignon, son premier rôle de soliste dans le pas des vendangeurs dans la grande production de Giselle.

En , à dix-sept ans, Gilles Reichert rejoint le Ballet français de Nancy, sous la direction d’Hélène Trailine et Jean-Albert Cartier (directeur du Châtelet). où il interprère très vite des premiers grands rôles dans Le Spectre de la rose de Michel Fokine, Tchaïkovsky pas de deux de George Balanchine, Estro armonico de John Cranko, Symphonie en D de Jiří Kylián. En 1986, il est nommé soliste, puis danse avec Rudolf Noureev dans Chant du compagnon errant de Maurice Béjart.

Il interprète le rôle d’Hippolyte dans Phèdre de Serge Lifar avec, pour partenaire, Marcia Haydée. Il tournera ce rôle pour la télévision française en , au théâtre des Champs-Élysées.

Gilles danse aussi les rôles principaux dans Les Biches de Bronislava Nijinska, à Londres, Iago dans Otello de John Butler, Four Schumann Pieces de Hans Van Manen, Quartet et Strings de Nils Christie, Sans titre de Lar Lubovitch, Dessins pour six de John Taras, Inconsequentials d’Agnes de Mille, Suite en blanc de Serge Lifar, Vaslaw et Petroushka Variations de John Neumeier. Le pas de deux de Sonatine, l’ange dans Sérénade et le poète dans La Somnambule de Balanchine, les pas de deux de Don Quichotte, Le Corsaire et Le Grand Pas classique d'Auber de Victor Gsovsky.

En , à l’âge de 20 ans, il est promu soliste principal et danse Chant du compagnon errant avec Patrick Dupond.

Plusieurs rôles furent créés pour lui, dans des pièces telles que Pulcinella de Moises Pendleton, Elemens de Bertrand d'At, Faits et Gestes d’Ulysses Dove et un pas de deux avec Patrick Dupond du chorégraphe français Thierry Malandain.

Il continue en 1988 au Ballet français de Nancy, en qualité de soliste principal, sous la nouvelle direction de Patrick Dupond.

En , Reichert apparaît en tant qu’invité avec le Boston Ballet aux États-Unis, interprète le premier rôle de Jean de Brienne dans le troisième acte de Raymonda version Fernando Bujones.

La même année, il rejoint le Boston Ballet en tant que soliste principal et élargit son répertoire avec les rôles du prince dans Casse-noisette, Benvolio dans Roméo et Juliette de Choo San Goh, l’arlequin dans Carnaval de Fokine, l’oiseau bleu et le prince dans La Belle au bois dormant, le pas de deux des vendangeurs dans Giselle version Kirov Ballet, Rudi dans The Ice Maiden de Bruce Marks, et travaille avec Constantin Sergueiev et Tatiana Dudinskaïa dans Le Jester, Le Prince et le pas de trois du Lac des cygnes.

En , Reichert rejoint le Nevada Dance Theatre à Las Vegas. Il est l’unique soliste principal pour deux saisons.

Depuis 1995, il est soliste principal à Las Vegas pour la grande production du spectacle Jubilee au Bally’s Hotel et Casino.

Il est instructeur certifié par "Body, Arts and Sciences International" (BASI), ainsi que les méthodes de Pilates pour enfants et Pre/Postnatale. Il est le propriétaire du centre de bien-être « Pilates4U » localisé à Las Vegas.

Chorégraphe 
 1998 : Ballet Camp
 1999 : In the Spring of Love - Cupid and Psyche - A Time For Us
 2000 : Warm Up - Millionaire Crazy
 2001 : Amigos para siempre
 2002 : Dreams

Lien externe 

 
 
 

Danseur français du XXe siècle
Danseur français du XXIe siècle
Danse classique
Naissance en avril 1966
Naissance à Berlin